French Open 2015 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i perioden 19. maj - 7. juni 2015 på Stade Roland Garros i Paris, Frankrig. Det var den 114. udgave af mesterskabet og den anden grand slam-turnering i 2015.

Herresingletitlen blev vundet af Stan Wawrinka, som i finalen besejrede Novak Djokovic med 4-6, 6-4, 6-3, 6-4, og som dermed vandt turneringen for første gang i karrieren. Sejren i damesingle gik til Serena Williams, som vandt sin tredje French Open-titel i damesingle ved at vinde 6-3, 6-7, 6-2 over Lucie Šafářová.

I herredouble gik sejren til Ivan Dodig og Marcelo Melo. Titlen i damedouble blev vundet af Bethanie Mattek-Sands og Lucie Šafářová, og Bethanie Mattek-Sands vandt også mixed double-titlen sammen med Mike Bryan.

Danmarks eneste deltager, Caroline Wozniacki, nåede anden runde i damesingleturneringen, hvor hun tabte til Julia Görges.

Præmier 

Den samlede præmiesum for French Open 2015 androg € 28.028.600 inkl. per diem, hvilket var en stigning på 12,0 % i forhold til året før.

Der var endvidere afsat € 177.600 til pengepræmier i rækkerne for kørestolstennis, og € 464.000 i præmier til opvisningsturneringerne med deltagelse af tidligere stjerner samt € 1.110.000 til per diem-udbetalinger.

Resultater 
Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Øvrige rækker 

Finaleresultater fra de øvrige afviklede rækker:

Eksterne henvisninger 
 Roland Garros

Noter